La Veillée est le titre de plusieurs œuvres :

Film et télévision 
 La Veillée de Noël, court métrage d'animation de Tom et Jerry (1941)
 La Veillée funèbre,  de la saison 1 de La Petite Maison dans la prairie (1974)
 La Veillée (ou La Passion Van Gogh en France), film belge réalisé par Samy Pavel en 1990.
 La Veillée, film dramatique français réalisé par Jonathan Millet (2017).

Littérature et presse 
 La Veillée de Vénus, poème latin
 La Veillée, nouvelle de Guy de Maupassant (1882)
 La Veillée d'Auvergne, revue littéraire française (1909-1914)
 La Veillée des Finnegan, roman de James Joyce (1939)

Musique 
 La Veillée du troisième millénaire, album de Tri Yann (1997)